

Jegyzetek

 12
Családfája